Merrimac kan syfta på:

 Merrimac, Massachusetts – en stad i Massachusetts, USA
 Merrimac, Wisconsin – en stad i Wisconsin, USA

Se även 
 Merrimack